Enchbold ist ein mongolischer Personenname.

Als Eigenname
 Dordschdsowdyn Enchbold (* 1959) mongolischer Schriftsteller
 Mijeegombyn Enchbold (* 1964) Premierminister der Mongolei 2006–2007
 Zandachuugiin Enchbold (* 1966), mongolischer Politiker, Vorsitzender oder Sprecher des Staates Great Khural (2012–2016)

Als Vatersname
 Enchboldyn Erdenebajar (*  1988) mongolischer Badmintonspieler